Mwansa bezeichnet:
 Kalombo Mwansa (1955–2020), einen Politiker in Sambia
Mwanza, eine Stadt in Tansania.